W Chorwacji
 Krnica – wieś w żupanii istryjskiej, w gminie Marčana

 W Słowenii
 Krnica (gmina Gorje)
 Krnica (gmina Koper)
 Krnica (gmina Luče)